Czekanowo (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Wągrowiecki, woiwodschap Groot-Polen
 Czekanowo (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Brodnicki, woiwodschap Koejavië-Pommeren